Баб'як — українське прізвище.

Відомі носії 
 Баб'як Августин (*1959) — церковний діяч УГКЦ.
 Баб'як Григорій (1875 — невід.) — український педагог, фітотерапевт.
 Баб’як Іванна Іванівна (1918(1922)—1949) — діячка ОУН, лицар Бронзового хреста заслуги УПА.
 Баб'як Павло (громадський діяч) (1897–1982) — український кооператор, громадський діяч.
 Баб'як Павло (церковний діяч) (невід. — 1992) — священик УГКЦ, український церковний діяч.
 Баб'як Петро Григорович (1926) — український літературознавець, бібліограф, архівіст, журналіст.
 Ян Баб'як (*1953) — словацький греко-католицький архієпископ, архієпископ-митрополит Пряшівський, глава Словацької греко-католицької церкви.

Українські прізвища
Прізвища на -як